Группа 1 отборочного турнира чемпионата мира 2019 в зоне УЕФА состоит из пяти команд: Англии, России, Уэльса, Казахстана и Боснии и Герцеговины. Жеребьёвка турнира состоялась 25 апреля 2017 года.

Матчи в группе прошли в два круга с 17 сентября 2017 по 4 сентября 2018 года. Победитель группы квалифицируется в финальную часть чемпионата мира напрямую. Команда занявшая второе место имеет шанс на выход в раунд плей-офф.

Итоговая таблица

Результаты

Бомбардиры 

6 мячей

  Никита Пэррис

  Елена Данилова

  Надежда Смирнова

4 мяча

  Тони Дагган

  Кайли Грин

3 мяча

  Джилл Скотт

2 мяча

  Люси Бронз
  Фрэн Кёрби

  Иззи Кристиансен
  Бет Мид

  Джоди Тейлор
  Стефани Хьютон

1 мяч

  Рэйчел Дейли
  Мелисса Лоули
  Джордан Ноббс
  Люси Стейнифорт
  Альма Камерич

  Милена Николич
  Екатерина Бабшук
  Мария Галай
  Анна Кожникова
  Елена Морозова

  Марина Фёдорова
  Хейли Лэдд
  Джесс Фишлок
  Наташа Хардинг

1 автогол

  Амира Спахич
  Эльвира Тодуа

Примечания

Ссылки 
 Положение команд

Чемпионат мира по футболу среди женщин 2019